Secrets steht für folgende Kinofilme und Fernsehproduktionen:

 Secrets (1924), US-amerikanischer Stummfilm von Frank Borzage
 Secrets (1933), US-amerikanischer Film von Frank Borzage
 Secrets (1943), französischer Film von und mit Pierre Blanchar
 Secrets (1971), britischer Film von Philip Saville
 Secrets (1977), US-amerikanischer Fernsehfilm von Paul Wendkos
 Secrets (1982), britischer Fernsehfilm von Michael Kerrigan
 Secrets (1983), britischer Film von Gavin Millar
 Secrets (1986), US-amerikanischer Fernsehfilm von Fred Barzyk
 Secrets (1991), US-amerikanische Fernsehserie von 1991
 Secrets (1992), US-amerikanischer Fernsehfilm von Peter H. Hunt
 Secrets (1993), australische Fernsehserie von 1993
 Secrets (1995), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jud Taylor
 Secrets (1998), kanadischer Kurzfilm von Sheryl Lee Ralph
 Secrets (2004), britischer Kurzfilm von Paul Hills
 Secrets (2007), US-amerikanischer Kurzfilm von Andrew Damon Henriques
 Secrets (2008), US-amerikanischer Kurzfilm von Maurice Durham
 Secrets (2010), Film aus Singapur von Iskandar Ramli
 Secrets (2012), australischer Kurzfilm von Otto Wang
 Secrets (2013), US-amerikanische Fernsehserie von 2013
 Secrets (Film, 2017), US-amerikanischer Film von Juwan Lee
 Secrets (Kurzfilm, 2017), US-amerikanischer Kurzfilm von Phillip Sherwood
 Secrets (Fernsehserie, 2018), belgische Fernsehserie von 2018
 Secrets (Kurzfilm, 2018), US-amerikanischer Kurzfilm von Justin Ian
 Secrets (2019), US-amerikanischer Film von und mit Charli Thweatt

Siehe auch:
 Secrets (Album), Album der Band The Human League
 Secrets (Band), US-amerikanische Post-Hardcore-Band
 Secrets (Theaterstück) ein 1922 veröffentlichtes Theaterstück von Rudolph Besier und May Edginton